Сти́вен Джо́зеф Ха́рпер (; род. , Торонто) — канадский государственный и политический деятель, 22-й премьер-министр Канады (2006—2015), лидер Консервативной партии.

Харпер стал премьер-министром после того, как его партия сформировала правительство меньшинства на федеральных выборах 2006 года. Он является первым премьер-министром из недавно восстановленной Консервативной партии, после слияния Прогрессивно-консервативной партии и партии «Канадский союз».

Харпер был членом парламента от избирательного округа в Калгари, Альберта с 2002 года. Он был одним из членов-основателей Партии реформ, но вскоре после этого стал главой Национальной коалиции граждан. В 2002 году он сменил Стокуэлла Дея в качестве лидера Канадского союза (преемника Реформистской партии) и вернулся в парламент в качестве лидера оппозиции. В 2003 году он достиг соглашения с лидером Прогрессивно-консервативной партии Питером Маккеем для слияния двух партии в форме воссоздания Консервативной партии Канады. Он был избран первым постоянным лидером партии в марте 2004 года.

Консервативная партия получила меньшинство в октябре 2008 года на федеральных выборах, показав небольшое увеличение процента голосов избирателей и увеличив представительство в Палате общин Канады до 143 из 308 мест. Из-за низкой явки избирателей произошло некоторое уменьшение общего количества голосов, поданных за Консервативную партию.
На федеральных выборах в мае 2011 года Консервативная партия во главе с Харпером одержала победу (166 мест в Парламенте из 308-и) и таким образом впервые с 2000 года в Канаде было образовано так называемое правительство большинства.

После поражения на парламентских выборах 2015 года Харпер подал в отставку с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии. В августе 2016 года ушёл из политики, досрочно подав в отставку с поста депутата парламента.

Ранние годы 
Стивен Харпер родился в Торонто 30 апреля 1959 года, был первым из трёх сыновей Маргарет (урождённой Джонстон) и Джозефа Харриса Харпера, бухгалтера компании Imperial Oil. Стивен посещал Нортлейскую школу, а затем среднюю школу Джона Г. Алтхауса и Институтский колледж Ричвью, оба в Центральном Этобико. Окончив школу в 1978 году, Харпер поступил в Университет Торонто, но бросил его после двух месяцев учёбы. Затем он переехал в Эдмонтон, провинция Альберта, где нашёл работу в почтовой службе в отеле Imperial Oil. Позже он работал в компьютерном сервисе компании. Затем поступил в Университет Калгари, где получил степень бакалавра в области экономики. Позже он вернулся туда, чтобы получить степень магистра по экономике в 1993 году. Харпер сохранил тесные связи с Университетом Калгари и часто читает там лекции.

Политическая карьера 

Политикой заинтересовался ещё в школе, где входил в клуб Молодых либералов, однако отошёл от Либеральной партии из-за несогласия с Национальной энергетической программой премьер-министра Пьера Трюдо.

1985 г. — начало политической карьеры в качестве помощника члена Палаты общин Канады от Прогрессивно-консервативной партии Дж. Хокса. В 1987 году стал одним из основателей Канадской партии реформ. В 1988 г. работал помощником члена Палаты общин от Партии реформ Д. Грей. В 1993 году был избран в Палату общин. В 1997 году Харпер прервал парламентскую деятельность и занял пост Президента Национальной коалиции граждан — общественной организации, занимавшейся защитой фундаментальных политических и экономических свобод канадцев.

С 2002 г. — депутат Палаты общин и лидер консервативно-реформистского Канадского союза. В этом качестве до конца 2003 года являлся руководителем «официальной оппозиции». 20 марта 2004 года избран лидером объединённой Консервативной партии Канады и лидером оппозиции в Палате общин.

23 января 2006 года на парламентских выборах Консервативная партия Канады заняла первое место (124 мест в Парламенте из 308-и). И хотя ни одной партии, в том числе Консервативной, не удалось занять большинство депутатских кресел, как лидер партии, получившей относительное большинство голосов избирателей, Харпер 6 февраля 2006 года был назначен премьер-министром Канады.

В марте 2009 года Харпер обвинил американских потребителей и инвесторов в беспечности и отказе от консервативных ценностей, приведших, по его мнению, к кризису 2008 года: «Главной причиной спада стало то, что многие люди с Уолл-стрит, а также многие потребители и покупатели жилья поверили в то, что можно жить не по средствам и это сойдёт с рук».

20 октября 2015 года объявил о своём уходе в отставку, так как Консервативная партия Канады проиграла выборы в парламент Канады.

В культуре 
В компьютерной игре «Cretaceous Runner», вышедшей в 2013 году, главным героем является канадский дромеозавр Скилар Хокинс, являющийся прямой отсылкой на Стивена Харпера.

В компьютерной игре «NGU Idle», вышедшей в США в 2019 году, одним из противостоящих игроку боссов (№ 95) является Stephen Harper, изображённый на фоне канадского флага и испускающий лучи из глаз.

Награды 
 Орден Свободы (Украина, 22 августа 2016 года) — за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, популяризацию её исторического наследия и современных достижений и по случаю 25-й годовщины независимости Украины.
 Компаньон ордена Канады (2019)

См. также 
 Премьер-министр Канады
 Список премьер-министров Канады

Примечания

Литература 
 Behiels, Michael D. «Stephen Harper’s Rise to Power: Will His „New“ Conservative Party Become Canada’s „Natural Governing Party“ of the Twenty-First Century?» American Review of Canadian Studies Spring 2010, Vol. 40 Issue 1, pp 118-45
 Chantal, Hébert. French Kiss: Stephen Harper’s Blind Date with Quebec (2007)
 Cody, Howard. "Minority Government In Canada: The Stephen Harper Experience, " American Review of Canadian Studies 2008 38(1): 27-42
 Flanagan, Tom. Harper’s Team: Behind the Scenes in the Conservative Rise to Power (2nd ed. 2009) 369 pp., ISBN 978-0-7735-3545-9
 Johnson, William. Stephen Harper & the Future of Canada (2nd ed. 2006) 494pp
 Mackay, Lloyd. Stephen Harper: The Case for Collaborative Governance (2006), 246 pp
 Martin, Lawrence. «Harperland: The Politics of Control» Viking Canada (2010). ISBN 978-0-670-06517-2
 Plamondon, Bob. Full Circle: Death and Resurrection in Canadian Conservative Politics (2006), 472 pp., ISBN 978-1-55263-855-2
 Wells, Paul. Right Side Up: The Fall of Paul Martin and the Rise of Stephen Harper’s New Conservatism (2007)

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-министра Канады
 

Выпускники Университета Калгари
Члены палаты общин Канады от Реформистской партии Канады
Члены палаты общин Канады от Канадского союза
Члены палаты общин Канады от Консервативной партии Канады
Лидеры официальной оппозиции в палате общин Канады
Премьер-министры, вступившие в должность в 2006 году
Политики XX века
Политики XXI века